Панюши — название населённых пунктов в России:

 Панюши — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Панюши — деревня в Сивинском районе Пермского края.